Eremocharis kan syfta på:

 Eremocharis (djur) – ett släkte av insekter
 Eremocharis (växter) – ett släkte av växter